Анатолий Исаченко:
 Исаченко, Анатолий Григорьевич (1922—2018) — советский географ, ландшафтовед и картограф.
 Исаченко, Анатолий Михайлович (род. 1966) — белорусский государственный деятель, председатель Миноблисполкома (с 2017).